Prins Hendrikbrug (Dordrecht)
 Prins Hendrikbrug (Haarlem)
 Prins Hendrikbrug (Harlingen)
 Prins Hendrikbrug (Leeuwarden)